George Jones (officier), Australisch officier van de Royal Australian Air Force
 George Jones (ontwerper), ontwerper van motorfietsen
 George Jones (senator Georgia), Amerikaans senator voor de staat Georgia
 George Jones (senator Michigan), Amerikaans senator voor de staat Michigan
 George Jones (uitgever), Amerikaans mede-oprichter van The New York Times
 George Jones (zanger), Amerikaans countryzanger